

Населені пункти та їхні частини
 Тшебень — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тшебень — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшебень — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Тшебень — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Тшебень — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшебень — частина міста Реч у Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Тшебень — колонія в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшебень — осада в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшебень — лісова осада в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства

Примітки